Роуч, Джон ():
 Роуч, Джон (1893—1952) — американский актёр.
 Роуч, Джон (род. 1949) — американский профессиональный баскетболист.
 Роуч, Джон (1584—1636) — ирландский католический священник, епископ Фернса.
 Роуч, Джон (ум. 1588) — ирландский мученик, причисленный к лику святых в 1992 году.
 Роуч, Джон (1848—1914) — ирландский политик.
 Роуч, Джек (род. 1953) — австралийский осужденный по обвинению в заговоре с целью уничтожить посольство Израиля в Канберре.
 Роуч, Джек (1890—1983) — американский профессиональный бейсболист.
 Роуч, Джонни (1932—1988) — английский профессиональный футболист.
 Роуч, Джон (1844—1904) — американский политик, 30-й мэр Чикаго.
Роуч, Джон ():
 Роуч, Джон — английский футболист, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Сет» и «Аккрингтон Стэнли».
 Роуч, Джон (1921—2003) — американский католический священник, архиепископ Сент-Пола и Миннеаполиса.
 Роуч, Джон (1867—1934) — американский бейсболист, выступавший за «Нью-Йорк Джайентс».
 Роуч, Джон (1933—2021) — игрок в американский футбол.
 Роуч, Джон (1815—1887) — американский кораблестроитель ирландского происхождения.
 Роуч, Джон (1862—?) — валлийский футболист, выступавший за сборную Уэльса.
 Роуч, Джон (1848—1914) — американский судья Верховного суда Кентукки.
 Роуч, Джон (1900—1973) — канадский хоккеист, выступавший в НХЛ на позиции вратаря.
 Роуч, Джон — американский телевизионный кинопродюсер и сценарист.